Brownstown puede hacer referencia a lo siguiente:

 Brownstown.— Una localidad de Irlanda.
 Brownstown (condado de Cambria, Pensilvania).— Una localidad de Pensilvania, Estados Unidos.
 Brownstown (condado de Lancaster, Pensilvania).— Una localidad de Pensilvania, Estados Unidos.
 Brownstown (Illinois).— Una localidad de Illinois, Estados Unidos.
 Brownstown (Indiana).— Una localidad de Indiana, Estados Unidos.
 Brownstown (Washington).— Un área no incorporada de Washington, Estados Unidos.